16 steht für:
 Sechzehn, natürliche Zahl
 16, das Jahr 16 nach Christus
 16 v. Chr., das Jahr 16 vor Christus
 16 (Band), amerikanische Rockband